Der er flere personer med navnet G.A. Hagemann:

 Gustav Adolph Hagemann (1842-1916) – en dansk fabrikant, legatstifter, politiker og rektor for Polyteknisk Læreanstalt
 Gunnar Aage Hagemann (1877-1971) – en dansk hofjægermester, fabrikant og filatelist, søn af ovennævnte
Desuden:
 G.A. Hagemanns Guldmedalje
 G.A. Hagemanns Kollegium